Osoby o nazwisku Risch:
 Jim Risch – amerykański polityk
 Johannes Risch – śląski rzeźbiarz
 Matthew Risch – amerykański aktor teatralny, telewizyjny i filmowy
 Maurice Risch – francuski aktor teatralny i filmowy
 Rudolf Risch – niemiecki kolarz szosowy

Inne:
 Risch-Rotkreuz – miasto i gmina w Szwajcarii